Ория может означать:

 Ория — народ в Индии, основное население штата Орисса.
 Ория — язык, на котором говорят представители народа ория.
 Ория — письменность языка ория.
 Ория — блок Юникода, содержащий символы письменности ория.
 «Ория» — цикл романов украинского писателя Андрея Валентинова в жанре фэнтези.

Топоним 
 Ория — небольшой итальянский город-крепость в Италии.
 Ория — муниципалитет в Испании, провинция Альмерия, Андалусия.
 Ория — озеро в Литве вблизи города Калвария.

См. также 
 Ориа